Немања Николић може имати више значења:
 Немања Николић (уметник), српски сликар 
 Немања Николић (фудбалер, 1987), мађарски фудбалер
 Немања Николић (фудбалер, 1988), црногорски фудбалер
 Немања Николић (фудбалер, 1990), српски фудбалер
 Немања Николић (фудбалер, 1992), српски фудбалер
 , босанскохерцеговачки фудбалер
 Немања Николић (певач), српски поп-фолк певач